Aldapeko () или Aldapeko sagarraren () — баскская народная песня о птице, поющей, сидя на яблоневой ветке.

История

Народные версии 
Впервые текст и ноты песни  опубликованы в 1901 году Ресуррексьоном Марией де Аскуэ, услышавшим её от Торибио Ириондо (Эльгойбар, провинция Гипускоа).

В 1917 году песня была включена в третий том сборника  (), где фигурирует версия на гипускоанском диалекте, состоящая из одного куплета.

Песня входит во второй том сборника  (), составленного Ресуррексьоном Марией де Аскуэ и опубликованного в 1922 году. В этом сборнике песня зафиксирована более чем в пятнадцати различных вариантах, записанных в разных провинциях. В зависимости от региона жанр песни определяется как сортсико, майганеко (Бискайя) или альмутеданца (Наварра).

В 1928 году песня была включена в сборник  (), изданный в Байонне. Также она входит в книгу для чтения «Шабьерчо» (издание Санти Онаиндии на бискайском диалекте баскского языка), где состоит из четырёх куплетов и озаглавлена  (), и в сборник  (; Сан-Себастьян, 2000).

Авторские версии 
Существуют авторские варианты текста на мелодию , среди которых  (). Текст этой песни написан Сальбаторе Мичеленой в 1949 году и включён в сборник  () в 2018.

Иноязычные тексты 
Помимо версии на баскском языке, у песни есть испаноязычный текст ().

Песню Aldapeko на русском языке (обозначенную как «народная испанская песня») поёт героиня повести Дины Сабитовой «Три твоих имени» Ритка:

Кто это качается на яблоневой ветке? Кто это свищет? Кто просыпается раньше всех?
Серый дрозд качается на яблоневой ветке, эй, поднимайтесь, в утро такое спать долго грех!
Ти‑ру‑ли‑ру‑ли, ти‑ру‑ли‑ру‑ли! Горы и долины пробудились ото сна!
Ти‑ру‑ли‑ру‑ли, ти‑ру‑ли‑ру‑ли! Снова возвратилась к нам красавица весна!

Тексты

Без указания места записи

Бискайя

Гипускоа

Наварра

Нижняя Наварра

Исполнители 
Песня входит в альбом The Pub Ibiltaria 1 группы Oskorri (1997).

В 2006 году песня  была включена в альбом  группы Biper Kombo в аранжировке, стилизованной под народные песни евреев-ашкеназов.

В 2012 году песню исполнила Мадонна в сопровождении группы .

Примечания 

Песни на баскском языке
Музыка басков
Народные песни Испании
Народные песни Франции
Песни о птицах